Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Peter McNamara 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Yannick Noah (primo turno)
 Peter McNamara (finale)

 Johan Kriek (primo turno, ritiro)
 Steve Denton (quarti di finale)
 Mark Edmondson (semifinali)
 Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1982